Законы о преступлениях на почве ненависти в Соединенных Штатах Америки — это законы штатов и федеральные законы, предназначенные для защиты от преступлений на почве ненависти (также известных как ), мотивированных враждебностью или неприязнью по отношению к защищаемому классу лиц. Хотя законы различаются от штата к штату, действующие уставы разрешают федеральное преследование за преступления на почве ненависти, совершённые на основе защищаемых характеристик человека: расы, религиозной или этнической принадлежности, национальности, гендера, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и инвалидности. Министерство юстиции США (DOJ) или Федеральное бюро расследований (ФБР), а также органы безопасности кампуса обязаны собирать и публиковать статистику преступлений на почве ненависти.

Федеральное преследование за преступления на почве ненависти

Раздел I Закона о гражданских правах 1968 года

Закон о борьбе с насильственными преступлениями (1994)

Закон о предотвращении поджогов церквей (1996)

Закон Мэтью Шепарда и Джеймса Берда-младшего (2009) 

В октябре 2009 года конгрессом США был принят закон Мэтью Шепарда и Джеймса Берда-младшего о предотвращении преступлений на почве ненависти, который также включал преступления, мотивированные фактической или предполагаемой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью жертвы.

Законы штатов

Устав о сборе данных

Закон о статистике преступлений на почве ненависти (1990)

Закон о борьбе с насильственными преступлениями (1994)

Право знать закон о преступлениях на почве ненависти в кампусах (1997)

Распространённость преступлений на почве ненависти

Дискуссии о законах о преступлениях на почве ненависти

Всплеск преступлений на почве ненависти (2017)

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 Database of hate crime statutes by state, via Anti-Defamation League
 [Hate Crimes Bill S. 1105], detailed information on hate crimes bill.
 "Hate Crime." Oxford Bibliographies Online: Criminology.

Преступления на почве ненависти
Уголовное право США
Дискриминация в США